Андре Лотерер () е германски автомобилен състезател, роден на 19 ноември 1981 г. в Дуисбург. През 2017 г. се състезава във Формула Е с отбора на Тачита, Световния шампионат за издръжливост със заводския отбор на Порше и Супер Формула с Вантелин Тим ТОМС. Трикратен победител в 24-те часа на Льо Ман (2011, 2012 и 2014 г.), с две титли в Супер ГТ (2006, 2009 г.) и по една в Световния шампионат за издръжливост (2012 г.) и във Формула Нипон (2011 г.). През 2012 г. печели ГП3, а през 2010 и 2011 - сериите Тойота Рейсинг. Започва кариерата си с картинг състезания, участвал е още в различни серии на Формула БМВ, Формула Рено и Формула 3 и др. Има един старт във Формула 1 с отбора на Катерам, освен това е бил и тест пилот на Ягуар.

Статистика 

Бележки:
  – В Междуконтиненталната купа Льо Ман има само отборно класиране.
  – Участва като гост пилот, затова не може да печели точки и не участва в крайното класиране.
  – Сезонът още не е завършил.

Резултати във Формула Е

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика в driverdb.com

Лотерер, Андре